|-
| 190801 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190802 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190803 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190804 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190805 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190806 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190807 - ||  || 11 septembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190808 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190809 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190810 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190811 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190812 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190813 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190814 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190815 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190816 - ||  || 10 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 190817 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190818 - ||  || 17 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 190819 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190820 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190821 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190822 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190823 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190824 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190825 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190826 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190827 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190828 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190829 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190830 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190831 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190832 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190833 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190834 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190835 - ||  || 19 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190836 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190837 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190838 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190839 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190840 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190841 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190842 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190843 - ||  || 20 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 190844 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190845 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190846 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190847 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190848 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190849 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190850 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190851 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190852 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190853 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190854 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190855 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190856 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190857 - ||  || 25 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 190858 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190859 - ||  || 21 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190860 - ||  || 21 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190861 - ||  || 21 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190862 - ||  || 21 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190863 - ||  || 21 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190864 - ||  || 17 septembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190865 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 190866 - ||  || 9 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190867 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190868 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190869 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190870 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190871 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190872 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190873 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190874 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190875 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190876 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190877 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 190878 - ||  || 13 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 190879 - ||  || 14 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 190880 - ||  || 11 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 190881 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190882 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190883 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190884 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190885 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190886 - ||  || 11 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190887 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190888 - ||  || 13 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 190889 - ||  || 14 octombrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190890 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190891 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190892 - ||  || 17 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 190893 - ||  || 21 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 190894 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190895 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190896 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190897 - ||  || 18 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190898 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190899 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190900 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-